Contabilometria é termo utilizado, pelos contadores, ao método utilizado por estes últimos no tocante ao uso de métodos matemático-estatísticos.  Aplica o instrumental quantitativo à análise e solução de problemas gerenciais abordados pelo sistema de informações econômico-financeiras das empresas no cotidiano do mesmo, ajudando assim no processo de planejamento, execução e controle das decisões.

De acordo com Marion e Silva (1986) a contabilometria poderia ser caracterizada, mesmo que a contabilidade não fosse ciência, com o interesse, a viabilidade e a necessidade de realizarmos inferências, principalmente no campo da contabilidade gerencial.
A utilização de métodos quantitativos na contabilidade (contabilometria) pode ser exemplificada por Santos, Tenório e Silva (2003), na aplicação da Lei de Newcomb-Benford como medida para análise de dados no campo da auditoria contábil. 
Avelino Júnior (2003) realizou um estudo de predição contábil, utilizando métodos quantitativos como ferramenta para tomada de decisão ao analisar a correlação entre os custos de manutenção e o número de viagens de uma empresa de transportes de passageiros.
A Contabilometria representa a utilização de metodologia científica de Métodos Quantitativos (Matemática, Estatística e Informática) na Contabilidade. Tal uso resultará em criação de cenários contábeis que poderão auxiliar o gestor a tomar decisões.